

Geografia
Regno Unito
 Kennet – fiume affluente del Tamigi
 Kennet – distretto del Wiltshire

Onomastica
 Kennet – variante del nome proprio di persona Kenneth